Termenul „Tortuga” () se poate referi la:
 
Île de la Tortue, o fostă insulă a piraților la nord de Haiti în Marea Caraibilor
Tortuga (Mexic), insulă în Golful Mexic
Isla Tortuga (Peru), insulă lângă Chimbote
Tortuga (Peru), un sat de pescari în  Golful Nicoya
Tortuga (Galápagos), una dintre Insulele Galapagos, (Ecuador)
La Tortuga, o insulă ce aparține de Venezuela
Dry Tortugas, o grupă de insule mici la sud de Florida din Parcul Național Dry Tortugas
Las Tortugas, denumrea veche a Insulelor Cayman